Achille Vianelli (1803-1894), peintre italien
 Alberto Vianelli (1841-1927), peintre italien, fils d'Achille
 Pierfranco Vianelli (1946-), coureur cycliste italien